Уильям Томсон: Томсон, Уильям (1824—1907) — английский физик.
  (1760—1806) — английский минералог и геолог.
 Томсон, Уильям Монтгомери (1877—1963) — британский генерал-лейтенант, военный губернатор Баку.

См. также